Фёдор Макси́мов:
 Максимов, Фёдор Максимович (1867—?) — член I Государственной думы от Псковской губернии, крестьянин.
 Максимов, Фёдор Павлович (1903—1990) — новатор и организатор колхозного производства, председатель колхоза «Красный Октябрь».